Francesco Ravano, calciatore italiano
Giuseppe Ravano, cavaliere italiano